Le Grand Prix moto d'Espagne 1991 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 1991. La compétition s'est déroulée entre le 10 au  sur le circuit permanent de Jerez.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Classement final side-car

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1991
Sport en Espagne en 1991
Espagne
Sport en mai 1991